Disc Jockey (eng.), DJ ili deejay je osoba koja je zadužena za puštanje glazbe. To može biti u klubovima, modnim revijama, radiju, itd. U početku se glazba puštala s ploče (vinila) dok se danas uz ploče sve više koriste CD-i i Mp3 format.

Za disc Jockeya koji radi na radiju često se koristi pojam radio jockey, dok je za one televizijske česti izraz i video jockey (VJ). Tako je na Božić, davne 1906. godine, Reginald Fessenden iz Kanade, testirajući novu opremu, poslao u eter ljudski glas. Signal je uhvatio brod na Atlantiku, a Largo iz Hundelove opere Xerxes bila je prva stvar u eteru. Tako je Fesseden postao prvi svjetski DJ, premda mu to nije bila namjera. Kao zabavljači publike, DJ-i se prvi put pojavljuju u Drugom svjetskom ratu, kada su bili zaduženi za zabavu vojnih postrojbi. Početkom 50-ih godina svijet su ugledale prve singlice, odnosno 45 RPM (rounds per minute, mjera za brzinu gramofonskih ploča) 7-inčne gramofonske ploče, koje su bile detonator razvoja i popularnosti gramofonske, a time i glazbene industrije. U zadnjih 20-ak godina, DJ-i su postali neizostavan pojam koji se veže uz digitalnu glazbu, s obzirom na to da su upravo oni najzaslužniji za njenu svjetsku popularizaciju. 

Pomalo paradoksalno zvuči da ti pioniri digitalne glazbe još uvijek najviše cijene upravo gramofonske ploče, koje su analogni nosači zvuka. Stari dobri 12-inčni maksi singlovi još su uvijek prvi, a većini kvalitetnih DJ-a i jedini izbor nosača zvuka s kojih sviraju glazbu. S druge strane, digitalna glazba i mp3 format otvaraju i jednu novu dimenziju posla DJ-a.

DJ set 

DJ set je pripremljen materijal koji će DJ svirati.

Wikipovezice 

Computer Jockey
glazbena produkcija

Filmografija 
 Speaking in Code — Američki dokumentarni film o techno umjetnika Modeselektor, Wighnomy Brothers, Philip Sherburne, Monolake i David Day
 Berlin Calling — Njemački igrani film o DJ i skladatelj Ickarus (Paul Kalkbrennera) se bori za zlouporabu droga
 Kvadrat — Francusko-ruski dokumentarni dugometražni film istražuje realnost techno DJinga na primjeru ruskog DJa Andreya Pushkareva

Glazba